Елена Васильевна Попченко (, род. 28 июля 1979 года, Гомель, Белорусская ССР) — французская и белорусская пловчиха, чемпионка мира 2003 года на дистанции 200 метров вольным стилем, чемпионка Европы 2008 года в эстафете 4×200 м вольным стилем, трёхкратная чемпионка Европы на «короткой воде», участница 4 Олимпийских игр. Специализировалась в плавании вольным стилем и баттерфляем.

Выступала под флагом Белоруссии на Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 года. На Олимпийских играх 2008 года выступала за Францию. 22 января 2005 года вышла замуж за француза Фредерика Верну ().

Мать — Валентина Григорьевна, отец — Василий Тимофеевич. Старший брат — Александр. Елена росла болезненной, родители отдали её в секцию плавания для укрепления здоровья. Училась в средних школах № 45 и № 9 Гомеля. Плаванием занимается с 9 лет, когда училась в третьем классе. После восьмого класса в 14 лет пригласили заниматься в Гомельское училище олимпийского резерва. Первый тренер — Сергей Кузиков. Воспитанница спортивного клуба «Гомсельмаш».

В 1994 году заняла третье место на чемпионате Европы среди юниоров (эстафета 4×200 м вольным стилем). За эту медаль получила звание мастера спорта международного класса. Заключила контракт с Министерством спорта Белоруссии. Выступала на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году, на которых заняла 40-е место в категории 50 м. Показала результат 27,18 сек. На эстафете 4×100 м кролем (вольный стиль) быстрее всех проплыла свой этап, в результате чего был установлен национальный рекорд. Команда включала также Светлану Жидко, Игну Бородич и Наталью Барановскую заняла 15 место с результатом 3.50,22. На дистанции 4×200 м вольным стилем заняли 17-е итоговое место с результатом 8.21,70.

В 1996 году окончила училище олимпийского резерва. С 1997 училась в Белорусском государственном университете физкультуры. На Олимпийских играх в Сиднее заняла 16 место. После получила приглашение участвовать в Играх доброй воли 2001 года за сборную звёзд Европы, на которых она завоевала золотую медаль в эстафете 4×100 м вольным стилем.

С 2002 года выступала за французский клуб «Клищи-92».

3 августа 2002 года на чемпионате Европы по плаванию в Берлине установила национальный рекорд на дистанции 200 м вольным стилем (время 1.57,91). При этом завоевала только бронзовую медаль. На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, проходившем в Германии, завоевала две золотых медали в индивидуальном зачёте, а также серебряную медаль в эстафете 4×50 м (вместе с Александрой Герасименей, Анной Щербой и Светланой Хохловой).

Одержала победу на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира 2003 года в Барселоне. В этом же году участвовала в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Ирландии, на котором завоевала две бронзовые медали: на дистанциях 200 м вольным стилем и 100 м баттерфляем. На чемпионате мира 2004 года в Индианаполисе в последний раз выступила за Белоруссию. По результатам 2003 года признана лучшей спортсменкой Гомельской области. На чемпионате Европы на короткой воде 2006 года выступала под флагом Франции и завоевала золотую медаль на дистанции 200 м вольным стилем (время — 1.54,25, рекорд Европы).

Елена вышла замуж за своего тренера Верну в 2005 году. Это дало ей возможность стать гражданкой Франции, что она и сделала в июне того же года. В ноябре 2005 года, Попченко разрешили плавать на международных соревнованиях за Францию, по прошествии 1 года после выступления за Белоруссию на Олимпиаде-2004 в связи с противодействием Белорусской федерации. Из-за этого, Попченко не смогла участвовать в чемпионате мира 2005 года, чтобы защитить свой титул чемпиона 2003 года на дистанции 200 м вольным стилем.

С ноября 2005 года выступала за Францию. До Олимпийских игр 2008 года Попченко с мужем жила в Эдинбурге, где он тренировал с 2004 по 2008 год. После Олимпиады 2008 года Верну оставил свою тренерскую работу в Эдинбурге и вместе с Еленой переехал в Париж, где продолжил тренерскую карьеру.

Верну сам получил широкую известность: во время пребывания в Эдинбурге, он был дважды признан лучшим тренером года в Великобритании. Он также работал в олимпийской команде Великобритании на Олимпийских играх 2008 года.

Результаты на летних Олимпийских играх 
Зелёным выделены участия в финальных заплывах

Примечания

Ссылки 
 Елена Попченко  на сайте МОК
 Елена Попченко  на сайте Олимпийского комитета Франции

Пловцы Белоруссии
Пловцы Франции
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию